Влаховићи могу бити:

 Влаховић (презиме), српско презиме

или

 Влаховићи (Колашин), насељено мјесто у општини Колашин, Црна Гора
 Влаховићи (Љубиње), насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Влаховићи (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Влаховићи (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Влаховићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Влаховићи (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Влаховић